O Campeonato Suburbano do Rio de Janeiro de Futebol foi competição de futebol realizadas por times do Subúrbio do Rio de Janeiro entre os anos de 1916 e 1919. O campeonato era realizado pela Liga Suburbana de Futebol e pela Associação Atlética Suburbana.

Campeões

Competições de futebol do Rio de Janeiro